„Мерцедес-Бенц GLS-класа“ (Mercedes-Benz GLS-Klasse), наричан до 2016 година „GL-класа“, е модел големи автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в три поколения от 2006 година.

Въведен е като по-голям, седемместен вариант на „Мерцедес-Бенц ML-класа“ и е най-високият клас SUV автомобил на марката.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
GLS-класа